Сивуха — різновид самогону
 Сивуха Юрій Петрович — радянський та український футболіст, воротар
 Сивуха Ігор Віталійович — радянський та український футболіст, захисник